Чемпионат Исландии по футболу 1947 стал 36-м розыгрышем чемпионата страны. В турнире участвовали пять команд (клуб ИБА отказался от участия). Чемпионский титул в 13-й раз завоевал «Фрам».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1947 год в Исландии
Футбол в Европе в 1947 году